267003 Burkert, asteroide della fascia principale
 Karel Burkert, calciatore cecoslovacco
 Walter Burkert, storico delle religioni e filologo tedesco, studioso
 Rudolf Burkert